Улица Белова и Улица Генерала Белова — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Героя Советского Союза  Павла Алексеевича Белова.

 Улица Белова — улица в Кашире
 Улица Генерала Белова — улица в Москве
 Улица Генерала Белова — улица в Новомосковске
 Улица Генерала Белова — улица в Чернигове
 Улица Генерала Белова — улица в Шуе